Национальная ассамблея Союза Комор () — законодательный орган Коморских островов.

Состав 
Ассамблея состоит 33 депутатов, избираемых на 5 лет, из которых: 18 членов избираются всеобщим прямым голосованием в два тура, 15 — назначаются Ассамблеями автономных островов (по 5 представителей от каждой ассамблеи).

См. также 
 Ассамблея автономного острова Анжуан
 Ассамблея автономного острова Гран-Комор
 Ассамблея автономного острова Мохели

Примечания

Ссылки 
 Национальная ассамблея Союза Комор. Официальный сайт

Государственное устройство Комор
Политика Комор
Коморы
Право Комор